Mezzo (de Mezzo) – famiglia storica veneziana
 Mezzo – isola della Croazia
 Mezzo – rete televisiva francese
 Mezzo di trasporto – dispositivo utilizzato per il trasporto di persone, animali o oggetti
 Mezzo di comunicazione di massa – locuzione che descrive dispositivi progettati per mettere in atto forme di comunicazione a distanza, con tante persone in un breve lasso di tempo
 Mezzo trasmissivo – nelle telecomunicazioni il canale a livello fisico entro il quale viaggiano i segnali rappresentativi dell'informazione
 Mezzo di contrasto – in medicina, sostanza in grado di modificare il modo in cui una regione analizzata appare in un'immagine medica
 Mezzo interstellare – in astronomia, materiale rarefatto costituito da gas e polvere che si trova tra le stelle all'interno di una galassia
 Mezzi di produzione – nella teoria politica marxista, la congiunzione dei mezzi fisici di lavoro (macchine, utensili, terre e materie prime) che, a partire da risorse primarie in input, crea, tramite il lavoro manuale da parte del lavoratore, un prodotto finito a valore aggiunto

Altri progetti